

Населені пункти та їхні частини
 Смольне — село в гміні Ємельно Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Смольне — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Смольне — частина села Вежхоцина в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки